Кубок Узбекистана по футболу 2002/2003 годов — футбольный турнир, в котором участвовали 43 профессиональных клуба.

Проводился по групповой системе с предварительного раунда и по системе с выбыванием, начиная с 1/8 финала. Финальный матч состоялся 15 августа 2003 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между каршинским «Насафом» и ташкентским «Пахтакором». Обладателем Кубка в 5-й раз (в 3-й подряд) стал «Пахтакор».

Предварительный раунд 
22 сентября — 9 октября 2003 года.

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Плей-офф предварительного раунда

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2002 году
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2003 году
2002/2003